Лужба — топоним в Кемеровской области России.

 Лужба — посёлок в Междуреченском городском округе.
 Лужба — приток Томи.
 Лужба — железнодорожная станция на линии Новокузнецк — Абакан.